Osoby o tym nazwisku:
 János Erdei – węgierski bokser
 Zsolt Erdei – węgierski bokser